, è un cognome russo di alcuni personaggi

Ivan Sergeevič Černykh – pilota di aerei
Lyudmila Ivanovna Černykh – astronomo 
Nikolaj Stepanovič Černykh – astronomo

Altro 
2325 Chernykh – asteroide del sistema solare